Acher steht für

 Acher, einen rechten Nebenfluss des Rheins im baden-württembergischen Ortenaukreis, Deutschland
 Elischa ben Abuja, auch hebr. ‚Acher‘, ‚der Andere‘, genannt, um ihn als Apostaten nicht mit Namen zu nennen

Familienname:

 Markus Acher (* 1967), deutscher Sänger, Gitarrist und Komponist
 Micha Acher (* 1971), deutscher Musiker